Meunasah Blang (Peudada), een plaats in Indonesië
Meunasah Blang (Jeunieb), een plaats in Indonesië
Meunasah Blang (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Meunasah Blang (Lhonga), een plaats in Indonesië
Meunasah Blang (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Meunasah Blang (Langkahan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing